Hori  est un fils de Hori  et est également vice-roi de Koush. Leurs tombes ont été découvertes à Tell Basta. Hori  est peut-être le père d'un vice-roi ultérieur nommé Ouentaouat.

Hori  a les titres de « fils royal de Koush », « régisseur des terres d'Amon-Rê, roi des dieux », et « scribe du roi. »

Une représentation de Hori  et du gouverneur de Bouhen est présente en avant du cartouche de  sur un linteau de Bouhen. Hori  est également attesté à Sehel et Semneh.

Notes 

Index égyptologique
Fils royal de Koush
XXe dynastie égyptienne